Barkóczi ist der Familienname von:

 László Barkóczi (1919–2017), ungarischer Provinzialrömischer Archäologe
 István Barkóczi (* 1952), ungarischer Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Barkoczy